Червенский — многозначимый термин.
Фамилия
 Червенский, Болеслав (1851—1888) — польский писатель, поэт, драматург, журналист.

Топоним
 Червенский район — административная единица на востоке Минской области Белоруссии.
 Червенский сельсовет — сельский Совет на территории Червенского района Минской области Республики Беларусь.
 Червенский рынок — рынок в Минске.
 Червенские города — в русских летописях название группы городов в верхнем течении Западного Буга и верховьях реки Стырь.

См. также 
 Червен